Premonição — sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer
Final Destination — filme de 2000 de James Wong
Premonition — filme de 2007 com Sandra Bullock

Desambiguações de cinema